Kiefferulus är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Maurice Emile Marie Goetghebuer 1922. Kiefferulus ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Kiefferulus